Bigini kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bigini (ort i Italien), Sicilien, Provincia di Caltanissetta,

Marshallöarna 

 Bikiniatollen, atoll, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar